«Виктория: История любви» () — норвежский фильм в жанрах драма и мелодрама режиссёра Торун Лиан 2013 года. Сценарием послужил роман Кнута Гамсуна «Виктория» (1898). В Норвегии фильм разрешён к просмотру зрителям старше 11 лет, в России для зрителей старше 16 лет.

Сюжет 
Сюжетом фильма является история любви между дочерью богатого помещика Викторией и сыном мельника Йоханнесом. Виктория богата, красива, умна. Йоханнес пунктуален и вежлив, пишет романы и стихотворения. Они испытывают друг к другу симпатии. Однако отец Виктории решает выдать её замуж за богатого кадета Отто.

В ролях

Премьеры

Фестивали 
 2013: Международный кинофестиваль в Милл-Вэлли
 2014: Международный кинофестиваль в Гётеборге
 2014: Экран Пинамар (Pantalla Pinamar)
 2014: BUFF — Международный детский и юношеский кинофестиваль
 2014: Норвежский кинофестиваль в Москве
 2014: Международный кинофестиваль Festroia
 2014: Северный кинофестиваль
 2016: Северный кинофестиваль огней в Токио.

Награды 
 Премия «Аманда» Фритьову Сохейму как лучшему актёру второго плана.

См. также 
 Существуют одноимённые фильмы, поставленные по роману ранее (1917, 1935, 1957, 1979, 1988)
 Большие надежды.

Примечания

Литература 
 Кнут Гамсун: Victoria, 1898.

Ссылки 
 «Виктория. История любви» на сайте Вокруг ТВ
 «Виктория. История любви» в Национальной библиотеке Норвегии
 «Виктория. История любви» на сайте Filmweb
 Трейлер на сайте YouTube

 
 
 
 
 
 

Фильмы на норвежском языке
Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы-мелодрамы Норвегии
Исторические фильмы Норвегии
Экранизации произведений Кнута Гамсуна
Экранизации романов Норвегии
Фильмы Торун Лиан